Mornshausen ist der Name von Ortschaften im hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf:

 Mornshausen (Dautphetal), Mornshausen an der Dautphe, Ortsteil von Dautphetal
 Mornshausen (Gladenbach), Mornshausen an der Salzböde, Ortsteil von Gladenbach